Șieu peut désigner différentes localités de Roumanie :

 Șieu, commune du județ de Bistrița-Năsăud
 Șieu, commune du județ de Maramureș
 Șieu-Măgheruș, commune du județ de Bistrița-Năsăud
 Șieu-Odorhei, commune du județ de Bistrița-Năsăud